Six Feet Under (, в переносном смысле «похороненный») — американская метал-группа, играющая в стиле «грув-дэт-метал». Поначалу имела статус стороннего проекта вокалиста Криса Барнса из Cannibal Corpse и гитариста Аллена Веста из Obituary.

Биография 
В 1995 году с экс-басистом Death Терри Батлером и барабанщиком Грегом Голлом они записали альбом Haunted. Группу подписал лейбл Metal Blade, но и отдал в их распоряжение студию Morrisound и продюсеров Брайана Слэджела и Скотта Бернса. Дебютник содержал традиционный дэт-набор из брутальных риффов и стандартных текстов про смерть, убийства и т. д., но отличался от творчества Cannibal Corpse некоторой замедленностью темпа. Благодаря туру в поддержку альбома, его тиражи достигли 35000 экземпляров.

Некоторые вещи, записанные во время гастролей, попали на мини-альбом Alive and Dead, вышедший в 1996-м. Этот релиз также содержал парочку новых треков и кавер-версию Grinder Judas Priest. Между тем, отношения в первой команде Барнса накалились до предела, в результате чего тот расстался со своими коллегами и полностью посвятил себя новому проекту. Серьёзной студийной работой музыканты смогли заняться лишь в 1997 году, поскольку Вест был задействован на сессиях с Obituary.

Спустя некоторое время после выхода Warpath Аллен всё-таки расстался с Six Feet Under, а его место занял Стив Суонсон из другой дэтовой банды, Massacre. Появление нового гитариста благополучно отразилось на качестве продукции SFU, и следующий альбом получил очень хорошие отклики в металических кругах. Maximum Violence содержал такие полюбившиеся фанам вещи как No Warning Shot и Torture Killer, а тираж диска превысил стотысячный рубеж. В качестве промоушена последовало успешное турне в компании с Danzig, а также участие команды в 2000 Vans Warped Tour. Если на Maximum Violence присутствовала лишь одна чужая композиция (War Machine от Kiss), то в 2000 году команда решила записать целый альбом каверов, Graveyard Classics, куда вошли композиции таких коллективов как Scorpions, AC/DC, Black Sabbath, Exodus, Savatage, Venom, Accept, Angel Witch, Deep Purple,Sex Pistols, Dead Kennedys, Джими Хендрикса.

В следующем году Six Feet Under ещё больше удивили фанатов, позвав в качестве гостя на один из треков нового альбома рэпера Айс-Ти. Также на True Carnage впервые прозвучал смешанный дэт-дуэт Криса Барнса и Карин Крайзис из Crisis. Работа имела коммерческий успех в Европе, попав в чарты в Германии и Австрии.

Почти весь 2002 год команда провела на североамериканских и европейских гастролях, катаясь в компании с различными бандами, такими как Skinless, Marduk, Kataklysm и др. Когда музыканты вновь собрались в студии, им удалось записать один из самых успешных своих альбомов, Bringer of Blood. На следующий год Six Feet Under вновь занялись каверами, но на этот раз довольно своеобразно — под маркой Graveyard Classics 2 они перезаписали весь альбом AC/DC Back in Black.

Весной 2005-го на свет появился новый студийник («13») с оригинальным материалом, ограниченное издание которого сопровождалось бонусным диском Live San Francisco 2002. Осенью того же года вышел бокс-сет A Decade in the Grave (4 CD + 1 DVD), в которые вошли лучшие треки, а также демо и концертные записи. Сделав небольшой перерыв, Six Feet Under вернулись к концертной деятельности, а весной 2007-го выпустили очередной альбом, Commandment.

24 декабря 2007 года группа на своём веб-сайте объявила, что в начале 2008 года отправится в студию для записи нового, восьмого по счёту, студийного альбома. Альбом Death Rituals был выпущен 11 ноября 2008 года.

1 февраля 2011 года Крис Барнс на официальном сайте SFU объявил о том, что басист Терри Батлер и барабанщик Грег Голл покинули группу. Крис пишет:

Наши давние друзья и сотрудники Терри Батлер и Грег Голл приняли решение отделиться от SFU. Стив Суонсон и я благодарны им за весело проведённые вместе годы и желаем удачи на их музыкальном пути.

…

Я гарантирую всем фанатам SFU, что группа в новом составе будет дэт-металической силой, пополненной долгожданным чертовски брутальным барабанщиком, с риффами, способными разорвать вас на части, и вокалом а-ля 1993—1995 годы.

Уже 3 февраля Крис Барнс сообщил о присоединении к SFU барабанщика Кевина Толли (Dååth, Decrepit Birth, Dying Fetus, Chimaira), а 27 февраля — о новом, втором гитаристе, Робе Арнолде (Chimaira).

14 февраля 2012 года на официальном сайте появилась долгожданная новость: состав SFU пополнил басист, достойный заменить Батлера. Этим музыкантом стал басист-виртуоз Джефф Хьюэлл (Brain Drill, Vile, Jeff Hughell), играющий на семиструнном басу Conklin. Теперь, в полном составе, группа планирует выпустить новый альбом.

В мае 2012, Six Feet Under заявили о принятии в свои ряды нового гитариста. Им стал швед Ола Инглунд (Feared, Scarpoint). Первое выступление Ола провёл с группой в рамках «18 Nights Of Blood Tour», заменив выбывшего участника Роба Арнольда (Chimaira).

В мае 2013 Кевин Толли уступает место за ударной установкой Марку Питруцелла (ex-Brain Drill).

Состав

Текущий состав 
 Крис Барнс — вокал (1993—наши дни)
 Джефф Хьюэлл — бас-гитара (2012—наши дни)
 Марко Питруцелла — ударные (2013—наши дни)
 Рэй Сахи — гитара (2015—наши дни)
 Джек Оуэн — гитара (2017—наши дни)

Бывшие участники 
 Аллен Вест — гитара (1993—1998)
 Грег Голл — ударные (1993—2011)
 Терри Батлер — бас-гитара (1993—2011)
 Стив Суонсон — гитара (1998—2016)
 Мэтт Деврис — бас-гитара (2011–2012)
 Роб Арнольд — гитара (2011—2012)
 Кевин Толли — ударные (2011—2013)
 Ола Инглунд — гитара (2012—2013)
 Брэндон Эллис — гитара (2014—2015)
 Фил Халл — гитара (2014—2015)
 Джош Халл — ударные (2014—2016)
 Виктор Брандт — бас-гитара (2015)
 Джефф Голден  — бас-гитара (2016, 2019)

Временная шкала

Дискография 
 Haunted (1995)
 Alive and Dead (1996, Мини-альбом)
 Warpath (1997)
 Maximum Violence (1999)
 Graveyard Classics (2000)
 True Carnage (2001)
 Maximum Video (2001, Видео Альбом)
 Double Dead (2002, Видео/Live Альбом)
 Bringer of Blood (2003)
 Graveyard Classics II (2004)
 Live with Full Force (2004)
 13 (Альбом Six Feet Under) (2005)
 Commandment (2007)
 Death Rituals (2008)
 Graveyard Classics III (2010)
 Undead (2012)
 Unborn (2013)
 Crypt of the Devil (2015)
 Torment (2017)
 Unburied (2018, Мини-альбом)
 Nightmares of the Decomposed (2020)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Грув-метал-группы США
Дэт-метал-группы из Флориды
Квинтеты
Исполнители Metal Blade Records
Музыкальные коллективы из Тампы